Syndicat steht für:
 Le Syndicat, Gemeinde im Département Vosges, Region Lothringen, Frankreich
 Syndicat, kommunaler Zweckverband im Großherzogtum Luxemburg, siehe Syndikat (Luxemburg)

Siehe auch:
 Syndicate
 Syndikat